Con il nome Margherita di Hohenzollern sono conosciute le seguenti principesse:
Margherita di Hohenzollern (1449-1489), figlia di Federico II di Brandeburgo e duchessa di Pomerania;
Margherita di Brandeburgo (1410-1465), figlia di Federico I di Brandeburgo e moglie di Alberto V di Meclemburgo-Schwerin;
Margherita di Brandeburgo (1511-1577), figlia di Gioacchino I di Brandeburgo e moglie di Giovanni II di Anhalt-Zerbst;
Margherita di Hohenzollern (1483-1532), figlia di Federico V di Brandeburgo;
Margherita di Hohenzollern (1453-1509), figlia di Alberto III di Brandeburgo;
Margherita di Hohenzollern (1872-1954), figlia di Federico III di Germania e moglie di Federico Carlo d'Assia;
Margherita di Hohenzollern (?-1433), figlia di Federico di Hohenzollern moglie di Gerardo I di Rechberg;
Margherita di Hohenzollern-Norimberga (?-1406), figlia di Federico V di Norimberga e moglie di Ermanno II d'Assia;
Margherita di Hohenzollern (?-1377), figlia di Giovanni II di Norimberga e moglie di Stefano I di Baviera;
Margherita di Hohenzollern (1359-1389), figlia di Alberto di Hohenzollern, figlio di Federico IV di Norimberga, moglie di Balthasar di Turingia;
Margherita di Hohenzollern (?-1383), figlia di Federico IV di Norimberga e moglie di Adolfo I di Nassau-Wiesbaden;
Margherita di Hohenzollern (?-1295), figlia di Alberto II Hohenberg e moglie di Enrico IV di Burgau;
Margherita di Hohenzollern (?-1419), figlia di Rodolfo III di Hohenberg e moglie di Bernardo I di Baden;
Margherita di Hohenzollern (?-1366), figlia di Rodolfo II di Hohenberg e moglie di Luigi VIII di Öttingen.